Osiedle Mikołaja Kopernika w Bełchatowie
 Osiedle Mikołaja Kopernika w Białej Podlaskiej
 Osiedle Mikołaja Kopernika w Głownie
 Osiedle Mikołaja Kopernika w Bełchatowie
 Osiedle Mikołaja Kopernika w Grodzisku Mazowieckim
 Osiedle Mikołaja Kopernika  w Grudziądzu
 Osiedle Mikołaja Kopernika w Iławie
 Osiedle Mikołaja Kopernika w Legnicy
 Osiedle Mikołaja Kopernika w Poznaniu
 Osiedle Mikołaja Kopernika w Stargardzie
Osiedle Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim
 Osiedle Mikołaja Kopernika w Wodzisławiu Śląskim
 Osiedle Mikołaja Kopernika w Zabrzu
 Osiedle Mikołaja Kopernika w Żywcu

Zobacz też 
 Pomnik Mikołaja Kopernika
 Ulica Mikołaja Kopernika